Илинден је југословенска ТВ серија снимљена 1982. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Дине Дрваров || Гоце Делчев (4 еп. 1982)
|-
|Нада Гешовска || Баба Мара (4 еп. 1982)
|-
|Петре Прличко || Кусу Лозе (4 еп. 1982)
|-
|Мајда Тушар || Коца (4 еп. 1982)
|-
|Мето Јовановски || Чавче (4 еп. 1982)
|-
|Тодор Николовски || Ставре (4 еп. 1982)
|-
|Кирил Ристоски || Даскалот (4 еп. 1982)
|-
|Ацо Јовановски || Димо (4 еп. 1982)
|-
|Димитар Гешовски || (4 еп. 1982)
|-
|Милица Стојанова || (4 еп. 1982)
|-
|Борис Чоревски || Миле (4 еп. 1982)
|-
|Ацо Стефановски || (4 еп. 1982)
|-
|Благоја Спирковски Џумерко || Ангеле (4 еп. 1982)
|-
|Томе Витанов || (4 еп. 1982)
|-
|Менке Георгиева || (4 еп. 1982)
|-
|Ленче Делова || (4 еп. 1982)
|-
|Митко Апостоловски || (4 еп. 1982)
|-
|Мирче Доневски || (4 еп. 1982)
|-
|Блаже Славев || (4 еп. 1982)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Гоце Влахов || (4 еп. 1982)
|-
|Јовица Михајловски || Гино (4 еп. 1982)
|-
|Ангелина Иванова || (4 еп. 1982)
|-
|Евица Глишић || (4 еп. 1982)
|-
|Кица Ивкова || (4 еп. 1982)
|-
|Вера Каевић Ристевска || (4 еп. 1982)
|-
|Ненад Милосављевић || Питу Гули (3 еп. 1982)
|-
|Илија Џувалековски || Мудурот (3 еп. 1982)
|-
|Тодорка Кондова || Василика (3 еп. 1982)
|-
|Вукан Димевски || Ајредин (3 еп. 1982)
|-
|Благоја Чоревски || Сулејман (3 еп. 1982)
|-
|Славко Ташевски || (3 еп. 1982)
|-
|Лутфи Сеyфулах || (3 еп. 1982)
|-
|Џемаил Максут || Чауш Ефенди (3 еп. 1982)
|-
|Лиле Георгиева || (3 еп. 1982)
|-
|Кирил Коруновски || (3 еп. 1982)
|-
|Анастас Миша || (3 еп. 1982)
|-
|Тасе Кочовски || (3 еп. 1982)
|-
|Кирчо Божиновски || (3 еп. 1982)
|-
|Предраг Дишљенковић || (3 еп. 1982)
|-
|Живко Пешевски || (3 еп. 1982)
|-
|Божо Софрониевски || Томо (3 еп. 1982)
|-
|Шишман Ангеловски || Јаја (2 еп. 1982)
|-
|Драги Костовски || Таку Вале (2 еп. 1982)
|-
|Силвија Стојановска || Стојанка (2 еп. 1982)
|-
|Илија Милчин || Омер Рузди Паша (2 еп. 1982)
|-
|Душан Костовски || Кусу Гогу (2 еп. 1982)
|-
|Рамадан Мамут || (2 еп. 1982)
|-
|Душица Стојановска || Јана (2 еп. 1982)
|-
|Петре Арсовски || (2 еп. 1982)
|-
|Ненад Стојановски || Орче (2 еп. 1982)
|-
|Димитар Илиевски || (2 еп. 1982)
|-
|Дарко Дамевски || Екрем (2 еп. 1982)
|-
|Димитар Костов || Валијата (2 еп. 1982)
|-
|Александар Шехтански || (2 еп. 1982)
|-
|Кирил Псалтиров || (2 еп. 1982)
|-
|Чедо Камџијаш || (2 еп. 1982)
|-
|Гјоргји Колозов || (2 еп. 1982)
|-
|Киро Чортошев || (2 еп. 1982)
|-
|Драги Крстевски || (2 еп. 1982)
|-
|Мери Бошкова || (2 еп. 1982)
|-
|Јон Исаја || (2 еп. 1982)
|-
|Стево Спасовски || Докторот (2 еп. 1982)
|-
|Киро Попов || (2 еп. 1982)
|-
|Кирил Зезоски || (2 еп. 1982)
|-
|Јосиф Јосифовски || (2 еп. 1982)
|-
|Салаетин Билал || Зенил (2 еп. 1982)
|-
|Петар Стојковски || (2 еп. 1982)
|-
|Бећир Нуредини || (2 еп. 1982)
|-
|Драгиша Димитриевски || (2 еп. 1982)
|-
|Димче Мешковски || (2 еп. 1982)
|-
|Ђокица Лукаревски || (2 еп. 1982)
|-
|Димитар Спасески || (2 еп. 1982)
|-
|Станко Стоилков || (2 еп. 1982)
|-
|Благоја Стефановски || (2 еп. 1982)
|-
|Илко Стефановски || (2 еп. 1982)
|-
|Мустафа Јашар || (2 еп. 1982)
|-
|Душан Жега || (2 еп. 1982)
|-
|Ташка Балабанова || (2 еп. 1982)
|-
|Петар Мирчевски || (2 еп. 1982)
|-
|Таска Балабанова || (2 еп. 1982)
|-
|Љубиша Трајковски || Бахтијар Паша (1 еп. 1982)
|-
|Љупка Џундева || (1 еп. 1982)
|-
|Петар Стојановски || (1 еп. 1982)
|-
|Александар Димов || (1 еп. 1982)
|-
|Јоана Поповска || (1 еп. 1982)
|-
|Ристе Стефановски || (1 еп. 1982)
|-
|Марин Бабић || (1 еп. 1982)
|-
|Мара Исаја || (1 еп. 1982)
|-
|Кирил Андоновски || (1 еп. 1982)
|-
|Ванчо Петрушевски || (1 еп. 1982)
|-
|Мите Грозданов || (1 еп. 1982)
|-
|Ацо Дуковски || (1 еп. 1982)
|-
|Трајче Иваноски || (1 еп. 1982)
|-
|Љупчо Петрушевски || (1 еп. 1982)
|-
|Александар Ђуровски || (1 еп. 1982)
|-
|Тома Кировски || (1 еп. 1982)
|-
|Вашо Ангелов || (1 еп. 1982)
|-
|Зија Бериша || (1 еп. 1982)
|-
|Блашка Дишљенковић || (1 еп. 1982)
|-
|Методија Марковски || (1 еп. 1982)
|-
|Томе Моловски || (1 еп. 1982)
|-
|Викторија Анђушева || (1 еп. 1982)
|-
|Бедија Беговска || (1 еп. 1982)
|-
|Катерина Кочевска || (1 еп. 1982)
|-
|Сабина Ајрула || (1 еп. 1982)
|-
|Славица Јовановска || (1 еп. 1982)
|-
|Кица Вељановска || (1 еп. 1982)
|-
|Менка Бојаџиева || (1983) (непознат број епизода)
|-
|Славица Зафировска || (непознат број епизода)
|-
|Драгомир Станојевић || (4 еп. 1982)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије